Toto je seznam hvězd, které jsou nejjasnější ve svém souhvězdí, seřazený podle jejich klesající zdánlivé jasnosti (u vícenásobných hvězd je započítána nejjasnější složka):

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 Katalog Hipparcos a Simbad

Seznamy hvězd
Astronomické rekordy